Der Dreiband-Weltcup 1993/5 war das 5. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 12. Dezember 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Bozen statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in Italien.

Geschichte 
Erstmals fand ein Dreiband-Weltcup Turnier in Italien statt. Bozen ist der Heimatort von Marco Zanetti. Leider war der Turniersaal mit 120 Plätzen etwas zu klein geraten. Hunderte von Zuschauern drängten sich am Eingang ohne Chance auf Einlass. Das Turnier hatte ein sehr hohes Niveau, was auch im Italienischen Fernsehsender RAI zu verfolgen war. In der ersten Runde erwischte es gleich zwei gesetzte Spieler. Raymond Ceulemans und Sang Chun Lee mussten sich in fünf Sätzen Daniel Sánchez und Tonny Carlsen geschlagen geben. Das Viertelfinale und das Halbfinale war auch sehr hart umkämpft. Gleich fünf von sechs Matches gingen über die volle Distanz. Das Finale war dann der Höhepunkt. Im besten Weltcupfinale der Geschichte gewann Blomdahl nach 1:2 Satzrückstand schließlich sein 18. Weltcup-Turnier gegen den starken jungen Dänen Tonny Carlsen.
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Christoph Pilss
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Tonny Carlsen
  Karsten Lieberkind

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier, bis auf das Spiel um Platz drei, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1993 

Anmerkung: Der Weltcup 1994/1 zählte zum BWA-Weltcup 1993

Einzelnachweise 

1993 5
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Italien
Sportveranstaltung in Bozen